Funhouse:
 Fun House — альбом 1970 года группы The Stooges.
 Funhouse — поп-рок альбом 2008 года певицы Pink.
 Funhouse — пятый сингл с альбома с таким же названием.
 Funhouse Tour — тур P!nk в поддержку альбома.